|-
| 200501 - || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200502 - || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200503 - || || 5 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200504 - || || 4 de gener de 2001 || Fair Oaks Ranch || J. V. McClusky
|-
| 200505 - || || 5 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200506 - || || 4 de gener de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200507 - || || 18 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200508 - || || 18 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200509 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200510 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200511 - || || 16 de gener de 2001 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 200512 - || || 20 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200513 - || || 24 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200514 - || || 17 de gener de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 200515 - || || 21 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200516 - || || 30 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200517 - || || 26 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200518 - || || 24 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200519 - || 2001 CJ || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200520 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200521 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200522 - || || 2 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200523 - || || 1 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200524 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200525 - || || 1 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 200526 - || || 13 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200527 - || || 13 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200528 - || || 15 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200529 - || 2001 DA || 16 de febrer de 2001 || Kleť || Kleť
|-
| 200530 - || || 18 de febrer de 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 200531 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200532 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200533 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200534 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200535 - || || 19 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200536 - || || 19 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 200537 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200538 - || 2001 EH || 2 de març de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 200539 - || || 3 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200540 - || || 14 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200541 - || 2001 FX || 17 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200542 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200543 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200544 - || || 27 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200545 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200546 - || || 21 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 200547 - || || 24 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200548 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200549 - || || 26 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 200550 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200551 - || || 17 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200552 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200553 - || || 17 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200554 - || || 16 de maig de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200555 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200556 - || || 25 de maig de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 200557 - || || 24 de maig de 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 200558 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200559 - || || 18 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200560 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200561 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200562 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200563 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200564 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200565 - || || 26 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200566 - || || 27 de juliol de 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 200567 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200568 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200569 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200570 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200571 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 200572 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 200573 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200574 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 200575 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200576 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200577 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200578 - || || 23 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 200579 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200580 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200581 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200582 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200583 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200584 - || || 31 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 200585 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200586 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200587 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200588 - || || 26 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200589 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200590 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200591 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200592 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200593 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200594 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200595 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200596 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200597 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 200598 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200599 - || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200600 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0